Tenisowy turniej WTA Internazionali BNL d’Italia 2011 odbył się w dniach od 9 maja do 16 maja w Rzymie, na kortach ziemnych. Pula nagród wyniosła 2 050 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka eliminacji

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Drabinka singla
 Drabinka debla
 Oficjalna strona turnieju

2011 w tenisie ziemnym
2011
2011 we Włoszech